Жолко́вский — польская фамилия.

 Жолковский, Алоизий (1814—1889) — польский оперный и драматический артист.
 Жолковский, Александр Константинович (род. 1937) — российский и американский лингвист, литературовед, писатель, педагог.